Ramiro II es el nombre de dos reyes ibéricos de la Edad Media:

Ramiro II de León (931-951).
Ramiro II de Aragón (1134-1157).